Hohnstedt steht für:

 Hohnstedt, ein Ortsteil von Northeim in Niedersachsen
 Wüstung Hohnstedt, eine Wüstung in Wolfsburg

Hohnstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Hohnstedt (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Quirin von Hohnstedt (1640–1699), kurbrandenburger Generalmajor

Siehe auch: Hohnstädt